Passo (Italië)
plaatsen in Portugal:
Passó, district Braga
Passô, district Viseu